Махди Амель (, настоящее имя — Хасан Абдулла Хамдан, ; ,  — ) — ливанский философ-марксист и поэт. Член ЦК и видный теоретик Ливанской коммунистической партии, выдвинул концепцию «колониального способа производства».

Биография 

Махди Амель родился в 1936 году на юге Ливана. Окончил аспирантуру по философии в 1967 году во Франции. Его работы были распространены в арабском мире и переиздавались несколько раз.

Махди Амель являлся активным членом Ливанской коммунистической партии (КПЛ), в которую он вступил в 1960 году. В 1987 год он был избран членом Центрального Комитета КПЛ.

Амель погиб в мае 1987 года в результате покушения на его жизнь, совершенного религиозно-конфессиональными силами, выступавшими в союзе с националистическими силами, действовавшими в Ливане и стремившимися тогда остановить процесс преобразования политической конфессиональной системы в стране и вытеснить ливанскую компартию из движения сопротивления против израильской оккупации.

Библиография 
 Махди Амель. Мукадимат Назариа. «О противоречии» (1) «Колониальный способ производства» (2). Бейрут. Изд. Ал Фараби 1986. 5-е издание. с. 10.
 Махди Амель. «Теории на политической практике. Исследование причин гражданской войны в Ливане». Бейрут. Изд. Ал Фараби 1979..
 Махди Амель. «Критика конфессиональной идеологии». Бейрут. Изд. Ал Фараби. Первое издание, 1980. «О конфессиональном государстве». Бейрут. Изд. Ал Фараби. Первое издание 1986 года

Примечания

Ссылки 
 Hassan Hamdan «Mahdi `Amel»: A Profile from the Archives
 Mahdi Amel’s revival manifests ache for local revolutionaries

Философы Ливана
Философы по алфавиту
Коммунисты Ливана
Революционеры Ливана
Марксисты
Убитые политики